Bright Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bright Hill (Kentucky)
 Bright Hill (Massachusetts)